Jaume Costa i Bosch (1905-1988), el Mestret de Massalfassar, jugador de pilota valenciana.
 Jaume Costa i Jordá (n.1988), futbolista valencià.
 Jaume Costa. Cantant, músic i actor de doblatge valencià.